Nazwa rodzajowa, która w publikacjach zoologicznych proponowana była dla 3 różnych taksonów:
 Hemiodon (błędnie zapisany jako Hemidon) Swainson, 1840 – rodzaj ślimaków z rodziny Helicidae, zmieniono na Pressodonta
 Hemiodon Swainson, 1840 – rodzaj małży z rodziny Unionidae, zastąpiony przez Strophitus
 Hemiodon Kner, 1853 – rodzaj ryb z rodziny Loricariidae, nazwa zastąpiona przez Reganella

Przypisy